Twiggy Pop, egentligen Lina Eva Birgitta Selleby, född 5 mars 1971 i Gävle Staffans församling, Gävleborgs län, är en svensk popartist i bandet Doktor Kosmos. Twiggy Pop, som var med och grundade bandet 1991, sjunger och spelar synt. Har även spelat med El Perro del Mar och Jenny Wilson.

Lina Selleby är kulturhandläggare i musik hos Studiefrämjandet i Stockholm.

Källor 

Personer från Gävle
Svenska musiker
Svenska sångare
Kvinnor
Levande personer
Födda 1971